Tareck El Aissami, político venezolano.
 Haifa El Aissami, abogada venezolana.